El término Peep Show puede referirse a:
Peep Show: Una especie de visor de diapositivas que usualmente se usan para ver contenido erótico.
Peep_Show_(serie_de_televisión): Sitcom británico emitido por Channel 4.